José Manuel Martins (1906-?), footballeur portugais ;
 José Martins (1917-2011), coureur cycliste portugais ;
  José Gouveia Martins, plus communément appelé Zézinho, (né en 1930), footballeur portugais.
 José Saraiva Martins (né en 1932), cardinal portugais ;
 José Martins da Silva (1936-2015), archevêque brésilien ;
 José Martins (né en 1951), coureur cycliste portugais.

Homonymie de personnes